Мария Вюртембергская (в хронологическом порядке):
 Мария Вюртембергская, урождённая княжна Чарторыйская (1768—1854) — жена принца Людвига Вюртембергского, брата русской императрицы Марии Фёдоровны.  
 Мария Доротея Вюртембергская (1797—1855) — дочь герцога Людвига (1756—1817), жена эрцгерцога Иосифа (палатина Венгерского).
 Мария Вюртембергская (1799—1860) — дочь герцога Александра (1771—1833), жена Эрнста I (герцога Саксен-Кобург-Готского).
 Мария Фридерика Вюртембергская (1816—1887) — дочь короля Вильгельма I, жена графа Альфреда фон Нейперга.
 Мария Вюртембергская (1818—1888) — дочь герцога Евгения (1788—1857), жена Карла II (ландграфа Гессен-Филипстальского).